Miłość ci wszystko wybaczy – piosenka
 Miłość ci wszystko wybaczy – film